Obryte (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Pułtuski
 Obryte (powiat Pułtuski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Pułtuski